Damernas turnering i vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 1994 spelades mellan 1 september och 9 september 1994 i Rom, Italien.

Ungern tog guld i denna turnering som var den tredje VM-turneringen i vattenpolo för damer.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsspel

Om placering 5-8

Om placering 9-12

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Referenser 

1994
Vattenpolo i Italien
Världsmästerskapen i simsport 1994